Zaltbommel (gemeente), een gemeente in Gelderland
Zaltbommel (stad), een stad in de gelijknamige gemeente